Ле-Саблон () — станция линии 1 Парижского метрополитена, расположенная в коммуне Нёйи-сюр-Сен. Названа по одноимённым равнине и бульвару де Саблон, отходящему на юг от станции. Рядом со станцией располагаются сад Ассимилясьон, церковь Сен-Пьер и редакция французского телеканала M6. На станции установлены автоматические платформенные ворота.

История 
 Станция открылась 29 апреля 1937 года в составе пускового участка Порт-Майо — Пон-де-Нёйи. В 2008—2009 годах при проведении подготовительных работ по автоматизации линии 1 станция прошла реновацию. 3 декабря 2014 года станция получила трагическую известность в связи с тем, что на ней скончался бывший французский еврокомиссар Жак Барро..
 Пассажиропоток по станции по входу в 2012 году, по данным RATP, составил  человек. В 2013 году этот показатель незначительно вырос и составил  пассажиров (70 место по уровню входного пассажиропотока в Парижском метро).

Путевое развитие 
К востоку от станции заканчивается путевое развитие пункта отстоя и технического обслуживания, построенного в 1936 году при реконструкции бывшей конечной станции "Порт-Майо" перед продлением линии 1. Этот пункт занимает средние пути между главными путями большей части перегона Ле-Саблон — Порт-Майо.

Галерея

Примечания

Источники 
 Roland, Gérard (2003). Stations de métro. D’Abbesses à Wagram. Éditions Bonneton.

Станции Парижского метрополитена
Нёйи-сюр-Сен
Станции метрополитена, построенные в 1937 году